Кри́нский — фамилия

Известные представители 
 Кринский, Болеслав Иванович (1871—?) — козелецкий уездный предводитель дворянства, член IV Государственной думы от Черниговской губернии.
 Кринский, Владимир Фёдорович (1890—1971) — русский советский архитектор, теоретик архитектуры, художник, педагог, идеолог рационализма.
 Кринский, Иосиф Борисович (род. 1940) — российский актёр, постановщик трюков.
 Кринский, Магнус (1863—1916) — польско-еврейский педагог, издатель, писатель и редактор.